Командо́р — термін, що має кілька значень:
 Командор — усталена передача військово-морського звання комодор () або рідше звання командер ().
 Капітан-командор — військове звання в російському флоті XVIII століття.
 Командор — звання в деяких лицарських орденах, переважно британських (Орден Британської імперії, Орден Лазні та інші).
 Командор () — ввічливе звернення до старшого за віком або положенням, яке використовується в Італії.

Див. також 
 Комендор
 Коммодор